Biografies:
 Museu (mitologia), poeta grec entre la mitologia i la realitat.
 Museu (militar), oficial d'Antíoc III el Gran.
 Museu (poeta), poeta èpic grec del segle II aC.
 Museu (escriptor), escriptor i gramàtic grec
 Museu (institució), lloc destinat a la conservació de béns i divulgació cultural.